Три дуже подібні між собою види з родини квіткових мух. Раніше їх не розрізняли між собою, наприклад північних та західних бурякових мух почали розрізняти в СРСР лише з 60-70-х років.
 Північна бурякова муха ((Pegomyia betae Curtis)
 Західна бурякова муха (Pegomyia hyosciami Panzer)
 Східна бурякова муха (Pegomyia mixta Villeneuve)